Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1938 года прошёл 6-7 февраля на стадионе в Давосе (Швейцария). В нём приняли участие 27 спортсменов. На заключительную дистанцию 10 000 м допускались спортсмены по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира в четвёртый раз стал норвежец Ивар Баллангруд.

Результаты 

  * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NF = не закончил дистанцию
 NS = не вышел на старт на дистанции

Ссылки 
 Результаты на SchaatsStatistieken.nl

Февраль 1938 года
Спорт в Швейцарии в 1938 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Давосе
Чемпионаты мира в Швейцарии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)